Johst ist ein deutscher Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Jodok.

Namensträger 
 Erwin Johst (1909–1956), deutscher Politiker (NSDAP), Mitglied des Volkstages und Landrat
 Hanns Johst (1890–1978), deutscher Schriftsteller, Dramatiker und Nationalsozialist (Kultur-Funktionär)

Siehe auch 
 Joost
 Jost

Familienname
Deutscher Personenname